Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Tennessee:

  – fregata varata nel 1865 come USS Madawaska, rinominata nel 1869 e radiata nel 1886
  – incrociatore corazzato della classe Tennessee, varato nel 1904 e radiato nel 1917
  – nave da battaglia tipo dreadnought della classe Tennessee, varata nel 1919 e radiata nel 1959
  – sottomarino lanciamissili balistici della classe Ohio, varato nel 1986 e ancora in servizio attivo